Álvaro Alonso puede hacer referencia a:

 Álvaro Alonso, político uruguayo; 
 Álvaro Alonso Barba, eclesiástico y metalúrgico español; o
 Álvaro Darío Alonso Llanes, futbolista uruguayo.